Cekcyn (plaats), plaats in Polen
 Cekcyn (gemeente), gemeente in Polen